Autoroute française A1 (eller Autoroute A1, Autoroute du Nord eller blot A1 ) er en 211 km lang motorvejsstrækning, der er anlagt mellem Lille og Paris.

Tilslutninger

Europaveje
Motorvej A1 er også Europavej 19 fra tilkørslen Porte de la Chapelle til motorvejskrydset mod A2
Den er Europavej 15 fra motorvejskrydset mod A1/A3/A104 indtil krydset mod A1/A26
Og den er Europavej 17 fra motorvejskrydset mod A1/A26 frakørsel 21 mod Lille.

Departementer og regioner, som vejen gennemløber 

 Île-de-France
 Seine-Saint-Denis (93)
 Val-d'Oise (95)
 Picardie
 Oise (60)
 Somme (80)
 Nord-Pas-de-Calais
 Pas-de-Calais (62)
 Nord (59)

Praktiske oplysninger
 Størstedelen af motorvejen i Nord-Pas-de-Calais gratis.
 Kanal 107.7 FM giver oplysninger (på fransk) om motorvejen.

Eksterne links
 Motorvej A1 i Saratlas
 Oplysninger til vejfarende om A1 på WikiSara
 Fotografier fra A1 hos FranceAutoroutes
 Fotografier af A1

Veje i Frankrig
Motorveje i Frankrig